Skorka peut désigner :

 Skórka, en Pologne.
 un patronyme d'origine polonaise, porté notamment par :
 Abraham Skorka, né en 1950, biophysicien argentin.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme